„Илинденски лист“ може да се отнася за:

 „Илинденски лист“, български вестник, излизал в 1933 година в София
 „Илинденски лист“, български вестник, излизал в 1934 година в София
 „Илинденски лист“, български вестник, излизал от 1935 до 1943 година в София